Бреммер — фамилия. Известные носители:

 Бреммер, Ян (род. 1969) — американский политолог.
 Бреммер, Ричард (род. 1953) — британский актёр.